Alcúdia, commune située sur l'île de Majorque, dans la Communauté autonome des îles Baléares ;
 L'Alcúdia, commune de la comarque de la Ribera Alta, dans la Communauté valencienne ;
 L'Alcúdia de Crespins, commune de la comarque de la Costera, dans la Communauté valencienne ;
 Alcudia de Veo (L'Alcúdia de Veo en valencien), commune de la comarque de la Plana Baixa, dans la Communauté valencienne.